Die Ligue 1 2008/09 war die 71. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 9. August 2008 und endete am 30. Mai 2009. Meister wurde Girondins Bordeaux, Zweiter Olympique Marseille und Dritter Titelverteidiger Olympique Lyon. FC Toulouse und OSC Lille konnten sich für die Europa-League qualifizieren. Den Gang in die Ligue 2 mussten SM Caen und die beiden Neulinge FC Nantes und AC Le Havre antreten.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Meistermannschaft Girondins Bordeaux

Torschützenliste

Siehe auch 
 Ligue 2 2008/09
 Coupe de France 2008/09
 Division 1 Féminine 2008/09

Weblinks 

 Ligue 1 2008/09 auf kicker.de

Einzelnachweise 

2008/09
Fußballsaison 2008/09